

События 

 Поход Вильгельма Завоевателя на Честерские болота. Завершение норманнского завоевания Англии.
 Около 1070 — Ричард Фитц-Гилберт (ум.ок.1091), основатель рода де Клэр, получает земли в Суффолке.
 Около 1070 — Основание города Берген в Норвегии.
 На могиле Олафа Святого в Тронхейме возводится Нидаросский собор.
 Вельф IV, сын графа Эсты Альберто Аццо II, женится на немецкой принцессе и становится герцогом Баварии.
 Кордова присоединена к Севилье.
 Падение Манцикерта. Окончательная утрата Византией Армении.
 Шериф Мекки ввёл хутбу за Аббасидов, выйдя из подчинения Фатимидам.
 Сельджуки присоединили Южный Азербайджан с его столицей Тебризом к своим владениям. Конец Азербайджанского эмирата.
 Первое упоминание Михайловского собора (сохранилось до наших дней две стены) Выдубицкого монастыря в Киеве.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1070 году
 Кальман I Книжник
 Збигнев, князь Польский
 Гуго де Пейен (1070—1131) — рыцарь из Шампани, которому приписывают основание ордена тамплиеров (храмовников) в 1118 году.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1070 году
 Элдред
 Эдвин, эрл Мерсии
 Роберт Жюмьежский

См. также

Примечания